Post Oak Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Post Oak Creek (Arkansas), Fluss im Clay County, Bundesstaat Arkansas  
 Post Oak Creek (Missouri), Fluss im Johnson County, Bundesstaat Missouri  
 Post Oak Creek (Tennessee), Fluss im White County, Bundesstaat Tennessee